Тан — династія та імперія Китаю, яка заступила династію Суй і передувала періоду Десяти королівств.
 Тан — дворянський титул в Середньовічній Шотландії.
 Тан — восьма літера грузинської абетки.
 Тан — прохолодний кисломолочний напій національної кухні народів Закавказзя.
 Тан (тайн) — вигаданий титул з легендаріуму Дж. Р. Р. Толкіна.
 Тан — старовинна англійська одиниця об'єму.
 Тан — китайське прізвище.
 Тан — синонім слова бій.

 Одрі Тан ( 1981) — розробник вільного програмного забезпечення, один з десяти кращих комп'ютерників Тайваню.

Тан — село, Жалагаський район, Кизилординська область

Тан — село, Благоварський район, Башкортостан
 Тан — присілок, Шаранський район, Башкортостан

Тан — муніципалітет, регіон Нижня Нормандія, департамент Кальвадос